Mauvezin  o cantó de Mauvesin , cantó al departament de Gers (regió d'Occitània, França)
 Mauvezin (Alts Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus (Occitània, França)
 Mauvezin (Gers), municipi al departament de Gers (Occitània)
 Mauvezin (Haute-Garonne), municipi al departament de l'Alta Garona (Occitània)
 Mauvezin-d'Armagnac, municipi al departament de les Landes (regió de Nova Aquitània, França)
 Mauvezin-sur-Gupie, municipi al departament d'Òlt i Garona (Nova Aquitània)
 Mauvezin-de-Prat, comú al departament d'Arieja (Occitània)
 Mauvezin-de-Sainte-Croix, comú al departament de l'Arieja (Occitània)